Calleigh Duquesne (ur. 28 lutego 1972) – fikcyjna postać pracownicy laboratorium kryminalistycznego z amerykańskiego serialu sensacyjnego CSI: Kryminalne zagadki Miami, grana jest przez Emily Procter.

Jest specjalistką od balistyki, mówi płynnie po hiszpańsku, ma także licencjat z fizyki. Podczas pracy w policji w Nowym Orleanie nadano jej pseudonim „Bullet Girl” (pol. „dziewczyna-pocisk”).

Wychowywała się z dwojgiem alkoholików i szybko stała się samodzielna. Była gotowa pomóc ojcu, który przez swój nałóg miał kłopoty.
Na początku spotykała się z Johnem Hagenem, który w finale trzeciego sezonu popełnił samobójstwo w jej laboratorium.
W piątym oraz szóstym sezonie spotykała się z Jakiem Brekeleyem, z którym zrywa w pierwszym odcinku siódmego sezonu.
Po tym, jak Eric Delko wyznał jej uczucia, związała się z nim. Pomimo że strzeliła do Delko (seening red 7.25), ich romans dalej trwa. Widać to w odcinku In the wind (8.14), gdy spędzają razem noc.
(8.22) Calleigh i Eric mieszkają razem, co widać, gdy kobieta wraca po laptop. Fakt, że widziała Delko przejeżdżającego obok MDPD, sprawił, że uratowała go od śmierci (8.23- time bomb).

Postacie z serialu CSI: Kryminalne zagadki Miami